Charles Smith může být:

 Charles Kingsford Smith (1897–1935) – australský průkopník letectví
 Bubba Smith (Charles Aaron Smith; 1945–2011) – americký herec a sportovec
 Charles Ferguson Smith (1807–1862) – americký generál